

Codici 
 yom – codice ISO 639-3 della lingua yombe

Geografia
 Yom – fiume della Thailandia